Malpas puede referirse a:

 Malpas (Berkshire), Inglaterra
 Malpas (Cheshire), Inglaterra
 Malpas (Cornualles), Inglaterra
 Malpas (Doubs), Francia
 Malpas (Gales)